5 — пятый студийный альбом французской певицы Ализе, выпущенный 25 марта 2013 года на лейбле Sony Music.

Об альбоме 
5 был записан в 2011—2012 гг., заглавная песня (и первый сингл) с него получила название A cause de l'automne («Потому что осень»), сингл был выпущен 4 июля 2012 года, ровно через 12 лет после издания первого сингла Moi... Lolita (сначала стал доступен через iTunes). Обложка альбома и его название были представлены на Star Academy 3 января 2013 года.

Соавторами альбома были участники рок-групп BB Brunes и Luke, а также знаменитый рок-музыкант Гольдман, Жан-Жак. Также на новом альбоме было представлено новое лого певицы (выдержанное в печатных буквах и более строгом стиле, в отличие от раннего логотипа). Звучание альбома выдержано преимущественно в стиле «эпохи шестидесятых», но также содержит сильные меланхоличные эпизоды, характерные для готики.

Отзывы 
Альбом получил целый ряд позитивных отзывов, в частности, приветствовалось наличие оркестра, наличие классической музыки. По словам критиков, привестствуется что певица, начинающая карьеру с песни "Я-Лолита", по мере взросления перешла к продуманной и качественной музыке, как зрелая женщина.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 2013 года
Альбомы Alizée
Альбомы Sony Music Entertainment